BBC (Bismarckhütter Ballspiel Club) – drużyna piłkarska społeczności niemieckiej Wielkich Hajduk (obecnie Chorzów Batory)
 BBC (British Broadcasting Corporation) – brytyjska spółka radiowo-telewizyjna
 BBC (Brown Boveri & Cie) – firma elektroenergetyczna obecnie w składzie grupy ABB
 BBC Micro – komputer domowy
 BBCode – język formatowania wiadomości internetowych
 ВВС СССР (Военно-воздушные силы СССР) – Siły Powietrzne ZSRR
 W branży pornograficznej Big Black Cock (pl. Wielki Czarny Drąg)

Przypisy